Бурановка — посёлок в Романовском районе Алтайского края. Входит в состав Мормышанского сельсовета.

История 
Основан в 1923 году. В 1928 году состоял из 28 хозяйств, основное население — русские. В составе Мормышанского сельсовета Мамонтовского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Романовского района (Алтайский край)